Черч Хил има више значења:
 Черч Хил (Пенсилванија)
 Черч Хил (Мериленд)
 Черч Хил (Тенеси)